Madani El Glaoui , pacha de Marrakech ( 1er du nom)

 Thami El Glaoui (1879-1956), pacha de Marrakech ( frère de Madhani, et successeur) ;
 Hassan El Glaoui (1924-2018), peintre marocain, fils de Thami El Glaoui ;
 Kenza Sadoun El Glaoui (1986-), blogueuse et youtubeuse française ;
 Mehdi El Glaoui (1956), acteur et réalisateur, petit-fils de Thami El Glaoui, fils de Brahim et Cécile Aubry ;
 Touria El Glaoui (1974), fille de Hassan El Glaoui, entrepreneuse, fondatrice de la foire d'exposition d'art contemporain 1:54.